Arkiomaa est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Eetu-Ville Arkiomaa (né en 1993), joueur finlandais de hockey sur glace
Tero Arkiomaa (né en 1968), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois